Regoledo ima više značenja:
 Regoledo, Lecco
 Regoledo, Sondrio